

Sigles 
BNC est un sigle qui peut signifier :
 , une des formes de la nanocellulose ;
 Banque nationale du Canada ;
 Banque de Nouvelle-Calédonie ;
 Banque nationale de crédit, une banque haïtienne ;
 Banque nationale de crédit, une ancienne banque d'affaires française ;
 Connecteur BNC (Bayonet Neill-Concelman), un type de connecteur, selon la liste des abréviations en informatique ;
 bénéfices non commerciaux, en France, un type d'impôt direct sur le revenu des personnes physiques ;
 Bibliothèque nationale de Catalogne, à Barcelone, en Espagne ;
 Bollack, Netter et Cie, une marque de voitures françaises de La Garenne-Colombes, disparue dans les années 1930 ;
 Bounced Network Connection, ou , un logiciel réseau similaire à un proxy ;
 , un corpus de la langue anglaise.

Code 
BNC est un code qui peut signifier :
 .